Nasal steht für:

 Nasal (Phonetik), ein nach seiner Artikulationsart benannter Laut, entweder Konsonant oder Nasalvokal
 Nasal (Programmiersprache), eine kleine Skriptsprache zum Einbetten in größere Anwendungen
 Naseneisen, eine Schutzvorrichtung an militärischen Helmen
 Nasalregister, ein Register an historischen Cembali, vor allem in Süddeutschland und Österreich und im 18. Jahrhundert in England.

nasal steht für:

 die Nase betreffend
 eine anatomische Richtungsbezeichnung, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen
 eine Arzneimittel-Applikationsform (auch intranasal genannt)

Siehe auch:
 Nasale